Der Name Clan MacNaughton (nach dem schottischen Clan der MacNaughton, teils auch Macnaghton geschrieben) bezeichnet folgende britische Schiffe:

 Das britische Frachtschiff Clan MacNaughton, das 1915 gesunken ist.
 Das britische Frachtschiff Clan MacNaughton, das 1942 versenkt wurde.

Schiffsname (Vereinigtes Königreich)